A Fool and His Money – film del 1911 diretto da Bert Haldane
 A Fool and His Money – film del 1912 diretto da Alice Guy
 Max est charitable o A Fool and His Money – regia di Max Linder (1913)
 A Fool and His Money – film del 1914 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
 A Fool and His Money – film del 1920 diretto da Robert Ellis
 A Fool and His Money – film del 1922 diretto da Harry A. Pollard 
 A Fool and His Money – film del 1925 diretto da Erle C. Kenton